

Fête 
 Midsummer ou Midsommar en suédois est une fête importante ayant lieu aux alentours du solstice d'été dans plusieurs pays d'Europe du Nord.

Culture 
 Midsommar (2019), film suédo-américain de Ari Aster.